Entre (álbum de Kamau)
Entre (álbum de Paulo César Baruk)

Desambiguação